Vaillant (gemeente), een Franse gemeente
 Vaillant (automerk), een Frans automerk
 Vaillant (stripblad), een Frans striptijdschrift
 Vaillant (bedrijf), een Duitse fabrikant van onder meer cv-ketels en warmwatersystemen

Personen:
 Auguste Vaillant (1861-1894, een Frans anarchist
 Cornelis Vaillant (1781-1849), een Nederlands advocaat, gouverneur van Suriname en rechter
 Daniel Vaillant (1949), een Frans politicus
 Henriëtte Vaillant (1875-1949), een Nederlands beeldhouwster
 Jan Olphert Vaillant (1751-1800), kapitein-ter-zee
 Johann Vaillant, een Duits ketel- en pompenmaker, de stichter van het bedrijf Vaillant
 Léon Vaillant (1834-1914), een Frans natuuronderzoeker, zoöloog
 Michel Vaillant, een stripfiguur in een gelijknamige Franse strip
 Sébastien Vaillant (1669-1722), een Frans arts en botanicus
 Wallerant Vaillant, (1623-1677), een Zuid-Nederlands kunstenaar

Zie ook 
 Vaillantlaan, een laan in de Haagse Schilderswijk